Spruell ist der Familienname folgender Personen:
 Freddie Spruell (1893–1956), US-amerikanischer Bluesgitarrist und -Sänger
 Sam Spruell (* 1977), britischer Schauspieler